Семизьян:

 Семизьян, Александр Михайлович (род. 1985) — российский футболист.
 Семизьян, Михаил Савельевич (род. 1956) — советский футболист, российский тренер.